Peter Philips (1920-2012) – scrittore britannico
 Peter Phillips (1939) – artista inglese
 Peter Philips (1942) – atleta australiano
 Peter C. B. Phillips (1948) – economista britannico
 Peter Phillips (1949) – politico giamaicano
 Peter Phillips (1953) – direttore d'orchestra britannico
 Peter Phillips, noto come Pete Rock (1970) – disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense
 Peter Phillips (1977) – figlio della principessa reale Anna e di Mark Phillips

Pagine correlate 
 Peter Philips (disambigua)